Becht ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Becht (* 1986), deutscher Schauspieler
 Ambrosius Becht (1514–1564), deutscher Politiker, Bürgermeister von Heilbronn
 Andras Margitay-Becht (* um 1979), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Andy Becht (* 1974), deutscher Jurist und Politiker
 Bart Becht (* 1956), niederländischer Manager
 Eberhard Ludwig Becht (1773–1803), deutscher Politiker, Bürgermeister von Heilbronn
 Erich Becht (1926–2017), deutscher Pianist, Arrangeur und Komponist
 Friederike Becht (* 1986), deutsche Schauspielerin

 Gerd Becht (* 1952), deutscher Bahnmanager
 Hans-Peter Becht (* 1955), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Hermann Becht (Tiermediziner) (1932–2021), deutscher Veterinärmediziner, Virologe und Hochschullehrer
 Hermann Becht (1939–2009), deutscher Opernsänger (Bariton)
 Johann Georg Becht (1661–1733), deutscher Politiker, Bürgermeister von Heilbronn
 John Becht (1886–??), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Josef Anton Becht (1858–1926), deutscher Organist, Dirigent und Musikpädagoge
 Markus Becht (* 1971), deutscher Bodybuilder
 Michael Becht, deutscher Geograph
 Paul Becht (1872–1936), deutscher Maler

Siehe auch:
 Bescht
 Pecht